Транскраниальная магнитная стимуляция
 Транскраниальная электростимуляция